Wundsch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wundsch (1847–1909), preußischer Generalmajor
 Johann Karl Philipp Wundsch (1850–1929), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans Helmuth Wundsch (1887–1972), deutscher Fischereiwissenschaftler